Константин Моисеенко:
 Моисеенко, Константин Васильевич (1895—1937) — советский политический и государственный деятель.
 Моисеенко, Константин Александрович — первый секретарь Горно-Бадахшанского областного комитета КП Таджикистана